Lualaba (rivier), een rivier in de Democratische Republiek Congo
Lualaba (provincie), een provincie van de Democratische Republiek Congo